Майна Аганагич (, ; род. в Боснии) — американский учёный, , специалист в области теории струн. Доктор философии (1999), профессор математики и физики Калифорнийского университета в Беркли, где преподаёт с 2004 года, фелло Американского физического общества (2016).

Биография 
Окончила с отличием Калифорнийский технологический институт (бакалавр физики, 1995) и там же в 1999 году получила степень доктора философии по теоретической физике, защитив диссертацию под руководством Дж. Г. Шварца. В 1999—2003 гг. являлась постдоком на кафедре физики Гарвардского университета. В 2003—2004 гг. ассистент- и адъюнкт-профессор Вашингтонского университета. С 2004 года в Калифорнийском университете в Беркли, ассистент-профессор, с 2008 года ассоциированный профессор, с 2012 года профессор.
Среди её соавторов Э. В. Френкель, А. Ю. Окуньков, К. Вафа.

 Награды и отличия
 Outstanding Junior Investigator, Министерство энергетики (2003)
 Стипендия Слоуна (2004)
  (2016-17)
 Simons Investigator,  (2016-20)
 UNC Alfred T. Brauer Lecture (2018)

Примечания

Ссылки 
 https://physics.berkeley.edu/people/faculty/mina-aganagic

Женщины-физики США
Струнные теоретики
Выпускники Калифорнийского технологического института
Профессора Калифорнийского университета в Беркли
Преподаватели Калифорнийского университета в Беркли
Доктора философии по физике
Действительные члены Американского физического общества
Стипендиаты Слоуна
Simons Investigator